Habisch ist der Familienname folgender Personen: 

 André Habisch (* 1963), deutscher Theologe, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Reinhold Habisch (1889–1964), Berliner Original